Bagheri ist der Familienname folgender Personen:

 Amir Bagheri (* 1978), iranischer Schachspieler
 Golam Reza Bagheri (* um 1975), iranischer Badmintonspieler
 Karim Bagheri (* 1974), iranischer Fußballspieler
 Khosrow Bagheri Noaparast (* 1957), iranischer Erziehungswissenschaftler und Philosoph
 Kouroush Bagheri (* 1977), iranischer Gewichtheber
 Mohammad Bagheri, iranischer Generalmajor und Chef der Streitkräfte des Iran
 Nahid Bagheri-Goldschmied (* 1957), österreichische Schriftstellerin iranischer Herkunft